Корчева́ — бывший город в Тверской губернии, уездный центр, расселённый при строительстве плотины Иваньковского водохранилища и канала «Москва — Волга» в 1937 году. Жители были переселены в город Конаково, бывшее село Кузнецово Корчевского уезда.

История и описание 

Находился город Корчева на правом (высоком) берегу Волги и по обе стороны речки Корчевки, впадающей в Волгу.
Время возникновения Корчевы неизвестно, но в писцовых книгах Московского государства 1540-х годов она упоминается: «…село Карачево, а в нём церковь Воскресенье Христово». По сведениям тверских писцовых книг 1627—1628 годов село Корчева входила в вотчину Тверского архиепископа. После 1764 года село стало принадлежать ведомству Коллегии экономии.

Экономическое село Корчева было преобразовано в город именным указом от 18 (29) октября 1781 года. Одновременно в составе Тверской губернии образован Корчевской уезд, в состав которого вошли отдалённые части Тверского, Кашинского и Калязинского уездов.

По сведениям на 1863 год число жителей Корчевы составляло 3317 человек. В Корчеве было 410 дворов, из них — 26 с каменными домами, три каменные церкви, сорок одна лавка, три гостиницы, два трактира, четыре постоялых двора, два училища, больница. В 1861 году в городе насчитывалось несколько небольших промышленных заведений: паточный завод, пивоваренный, два пряничных и два кирпичных завода.
По переписи населения 1897 года в Корчеве насчитывалось 2182 жителя, в 1913 году — 2518, в 1923 году — 2353 жителя.

В 1922 году Корчева стала безуездным городом и была отнесена к Кимрскому уезду. В 1929 году был образован Кузнецовский район Московской области (с 1935 — в Калининской), в который вошла большая часть бывшего Корчевского уезда, в том числе и город Корчева. В 1932 году принимается решение о строительстве канала «Москва — Волга», в результате которого город попадает в зону затопления.

Постановлением Президиума ВЦИК от 2 марта 1937 года центр Конаковского района был перенесён из Корчевы в Конаково, которое одновременно получило статус города. Этим же постановлением Корчева официально исключается из списков городов.

В настоящее время на незатопленной территории сохранилось кладбище с заросшими остатками фундамента Казанской церкви и одно-единственное каменное здание — дом купцов Рождественских — типичный представитель архитектурного стиля городской застройки начала XX века.

Галерея

Известные люди 
 Минорский Владимир Фёдорович — выдающийся русский востоковед, исследователь истории, исторической географии, литературы и культуры Персии.
 Левшин Вадим Леонидович — советский физик.
 Голубицкий Павел Михайлович — русский изобретатель в области телефонии.
 Николаевский Николай Фёдорович — врач, депутат Государственной думы Российской империи.
 Пассек Татьяна Петровна (урожд. Кучина) — писательница, автор мемуаров; родилась в нескольких верстах от города, в селе Новоселье.

См. также 
 Любушкино согласие
 Современная идиллия

Примечания

Литература 
 Сборник статистических сведений по Тверской губернии/Стат. отд. Твер. губ. земской управы — Тверь: Твер. губ. земство, 1885—1897 — Т. 1-13, Т. 9: Корчевский уезд. Вып. 1. Описание уезда.
 Колоколов М. М. Воскресенский собор в г. Корчеве Тверской губернии: Историческое описание. — Тверь: Типо-лит. Родионова, 1904
 Счётчиков К. И. Корчевская старина. Вып. 1. — М., 1999, 80 с.
 Счётчиков К. И. Корчевская старина. Вып. 2. — М., 1997, 60 с.
 Счётчиков К. И. Корчевская старина. Вып. 3. — М., 1997, 56 с.
 Города под водой. Путешествие по затопленным берегам Верхней Волги / Автор-составитель В. И. Ерохин. — Тверь: Гранд-Холдинг, 2010. — 112 с. — ISBN 978-5-9971-9016-3.

Ссылки 

 История герба Корчевы на heradicum.narod.ru
 Храмы города Корчевы на temples.ru
 Фотографии Корчевы
 Видео урочища корчевы
 Развалины
 Остатки здания
 Последний дом Корчевы

 
Исчезнувшие города России
Затопленные населённые пункты